Krøller eller ej kan hantyde til flere artikler:

 "Krøller eller ej (sang)" - dansk sang af Tommy Seebach fra Dansk Melodi Grand Prix 1981
 Krøller eller ej (film) - dansk film fra 2002